Sachar Blank (né le  à Karaganda) est un joueur professionnel de hockey sur glace germano-kazakh.

Carrière 
Blank commence sa carrière chez les Jungadler Mannheim, l'équipe junior. Après de bonnes performances, l'attaquant découvre l'élite lors de la saison 2003-2004 mais joue également dans le club-école, les Heilbronner Falken, en 2. Bundesliga. Il continue ainsi jusqu'à la saison 2006-2007 au bout de laquelle il devient champion d'Allemagne.

Pour la saison suivante, il rejoint les Scorpions de Hanovre mais obtient aussi une licence pour jouer avec le REV Bremerhaven en division inférieure. En 2010, il est de nouveau champion d'Allemagne. En 311 matchs avec l'équipe de Basse-Saxe, il marque 37 points.

Après six saisons, l'attaquant revient simplement en 2013 chez les Heilbronner Falken. Mais en 2015, il retrouve les Scorpions de Hanovre relégués en Oberliga.

Au niveau international, Sachar Blank joue avec l'équipe d'Allemagne le Championnat du monde moins de 18 ans de hockey sur glace 2003 puis le Championnat du monde junior de hockey sur glace 2005. En onze matchs, il marque deux buts et fait deux assistances. Il est d'une famille germanophone de Russie.

Statistiques 

| 2000-2001 || Jungadler Mannheim U18 ||  || 39 || 13 || 14 || 27 || 53 || - || - || - || - || -
|-
| 2001-2002 || Jungadler Mannheim U18 || DNL || 33 || 14 || 38 || 52 || 40 || - || - || - || - || -
|-
| 2002-2003 || Jungadler Mannheim U18 || DNL || 35 || 12 || 30 || 42 || 92 || - || - || - || - || -
|-
| 2003-2004 || Adler Mannheim || DEL || 32 || 0 || 2 || 2 || 12 || 5 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2003-2004 || Heilbronner Falken || 2.bundesliga || 20 || 0 || 1 || 1 || 27 || 8 || 0 || 1 || 1 || 4
|-
| 2004-2005 || Adler Mannheim || DEL || 24 || 0 || 0 || 0 || 2 || 14 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2004-2005 || Heilbronner Falken || Oberliga || 25 || 11 || 16 || 27 || 38 || - || - || - || - || -
|-
| 2005-2006 || Adler Mannheim || DEL || 52 || 4 || 11 || 15 || 14 || - || - || - || - || -
|-
| 2005-2006 || Heilbronner Falken || Oberliga || 16 || 8 || 5 || 13 || 32 || 4 || 1 || 0 || 1 || 14
|-
| 2006-2007 || Adler Mannheim || DEL || 23 || 0 || 2 || 2 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2006-2007 || Heilbronner Falken || Oberliga || 27 || 5 || 13 || 18 || 51 || 11 || 1 || 1 || 2 || 12
|-
| 2007-2008 || Hannover Scorpions || DEL || 48 || 2 || 4 || 6 || 10 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2007-2008 || Fischtown Pinguins || 2.bundesliga || 11 || 1 || 5 || 6 || 6 || 7 || 1 || 3 || 4 || 0
|-
| 2008-2009 || Hannover Scorpions || DEL || 47 || 4 || 3 || 7 || 33 || 11 || 1 || 1 || 2 || 4
|-
| 2008-2009 || Fischtown Pinguins || 2.bundesliga || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2009-2010 || Hannover Scorpions || DEL || 52 || 5 || 2 || 7 || 29 || 11 || 2 || 0 || 2 || 4
|-
| 2009-2010 || Fischtown Pinguins || 2.bundesliga || 11 || 2 || 1 || 3 || 6 || - || - || - || - || -
|-
| 2010-2011 || Hannover Scorpions || DEL || 50 || 0 || 6 || 6 || 16 || 5 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
| 2011-2012 || Hannover Scorpions || DEL || 40 || 1 || 3 || 4 || 24 || - || - || - || - || -
|-
| 2012-2013 || Hannover Scorpions || DEL || 44 || 0 || 2 || 2 || 44 || - || - || - || - || -
|-
| 2013-2014 || Heilbronner Falken || DEL2 || 53 || 9 || 21 || 30 || 24 || 7 || 2 || 0 || 2 || 4
|-
| 2014-2015 || Heilbronner Falken || DEL2 || 51 || 4 || 15 || 19 || 104 || 11 || 1 || 2 || 3 || 10
|-
| 2015-2016 || Hannover Scorpions || Oberliga || 37 || 13 || 22 || 35 || 95 || 3 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2016-2017 || Hannover Scorpions || Oberliga || 43 || 20 || 27 || 47 || 14 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Hannover Scorpions || Oberliga || 37 || 12 || 16 || 28 || 14 || 14 || 1 || 3 || 4 || 4 
|-
| 2018-2019 || Hannover Scorpions || Oberliga || 37 || 5 || 16 || 21 || 8 || 12 || 2 || 7 || 9 || 2
|-
| 2019-2020 || Hannover Scorpions || Oberliga || 26 || 3 || 6 || 9 || 14 || - || - || - || - || -

Notes et références 

Joueur allemand de hockey sur glace
Joueur kazakh de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Naissance en juillet 1985
Naissance à Karaganda
Joueur du Adler Mannheim
Joueur des Hannover Scorpions
Joueur des Heilbronner Falken
Joueur du REV Bremerhaven